Der DFB-Pokal 2015/16 war die 73. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale fand am 21. Mai 2016 statt und wurde, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Pokalsieger wurde der FC Bayern München mit einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund.

Der DFB-Pokalsieger hätte das Startrecht in der Gruppenphase zur UEFA Europa League 2016/17 erhalten. Da der FC Bayern bereits über die Bundesliga für die UEFA Champions League qualifiziert waren, rückte der Sechste der Bundesliga-Abschlusstabelle, der 1. FSV Mainz 05, von der Qualifikation in die Gruppenphase und der Siebte, Hertha BSC, erhielt als zusätzlicher Teilnehmer den freien Platz in der Qualifikation.

Wie in den Vorjahren durfte pro Verein oder Kapitalgesellschaft jeweils nur eine Mannschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die erste Runde waren 64 Mannschaften sportlich qualifiziert:

Termine 
Die Spielrunden wurden an folgenden Terminen ausgetragen:
 1. Hauptrunde: 7. bis 10. August 2015
 2. Hauptrunde: 27./28. Oktober 2015
 Achtelfinale: 15./16. Dezember 2015
 Viertelfinale: 9./10. Februar 2016
 Halbfinale: 19./20. April 2016
 Finale in Berlin: 21. Mai 2016

Übersicht 
Die jeweils obere Mannschaft besaß Heimrecht.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen3 Wertung nach Spielabbruch

1. Hauptrunde 
Die Auslosung der 1. Hauptrunde fand am 10. Juni in Reutlingen statt.

Die Auslosung wurde in 2 Lostöpfen zu je 32 Mannschaften ausgeführt.

Im 1. Lostopf waren die 18 Bundesligisten der Saison 2014/15 und die besten 14 Vereine der 2. Bundesliga der Saison 2014/15. Im 2. Lostopf landeten die Zweitligisten, die in der Saison 2014/15 die Plätze 15 bis 18 belegten, die 4 Bestplatzierten der 3. Liga der Saison 2014/15 sowie die Vertreter der Landesverbände.

Bei der Auslosung fungierten Tennisspielerin Andrea Petković als „Losfee“ und Ex-Nationalspieler Karlheinz Förster als Ziehungsleiter. Dabei ergaben sich folgende Begegnungen (in Klammern ist die Ligaebene angegeben, in der der Verein spielt), welche vom 7. bis 10. August 2015 stattfanden:

|}

2. Hauptrunde 
In der zweiten Hauptrunde wurde wie in der ersten Runde aus einem Amateur- und einem Profitopf gelost. Solange in beiden Töpfen Mannschaften verblieben waren, wurden Begegnungen zwischen je einer Amateur- und Profimannschaft gelost. Anschließend wurden die Mannschaften aus dem verbleibenden Topf unter sich ausgelost.

Die Begegnungen wurden am 14. August vom deutschen Skirennläufer Felix Neureuther ausgelost. Ziehungsleiter war der Präsident des DFB, Wolfgang Niersbach. Dabei ergaben sich folgende Begegnungen, welche am 27. und 28. Oktober 2015 stattfanden:

|}

Achtelfinale 
Die Spielpaarungen des Achtelfinales wurden am 1. November 2015 in der Sendung Sky90 des Pay-TV-Senders Sky Deutschland ausgelost. Die Lose zog Vanessa Mai, als Ziehungsleiter fungierte DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock.

Die Spiele fanden am 15. und 16. Dezember 2015 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Spielpaarungen wurden am 16. Dezember 2015 im Rahmen des Sportschau-Clubs (ARD) ausgelost. Ziehungsleiter war der DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock, die Lose zog DHB-Nationaltorhüter Carsten Lichtlein vom VfL Gummersbach.

Die Spiele fanden am 9. und 10. Februar 2016 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spielpaarungen wurden am 10. Februar 2016 im Anschluss an das Viertelfinalspiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München ausgelost. Ziehungsleiter waren die DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Frymuth, die Lose zog DHB-Nationaltorhüter Andreas Wolff von der HSG Wetzlar.

Die Spiele fanden am 19. und 20. April 2016 statt.

|}

Finale 
Das Finale wurde am 21. Mai 2016 im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Siegermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

* Pierre Emile Højbjerg (1/–), Dante (1/–) und Jan Kirchhoff (1/–) verließen den Verein während der Saison.

Prämien aus den TV- und Vermarktungserlösen 
Jede der an einer der Runden teilnehmenden Mannschaften erhielt eine Prämie aus den TV-Geldern und aus der zentralen Werbevermarktung durch den DFB. Es wurden insgesamt ca. 50 Millionen Euro an die 64 Teilnehmer des Wettbewerbes ausgeschüttet. Für das Tragen der Ärmelwerbung erhielt jeder Teilnehmer laut den Durchführungsbestimmungen zum DFB-Vereinspokal der Herren jeweils 10.000 Euro pro Spiel und Runde.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2015/16 aufgeführt. Sie sind nach Anzahl ihrer Treffer sortiert, bei Gleichstand alphabetisch.

Einzelnachweise 

201516
Fußballsaison 2015/16